Leuciscus rutilus communis Rossikov, 1895 - synonim gatunku ryby płoci 
 Leuciscus rutilus communis Yakovlev, 1873 - synonim gatunku ryby płoci